Er zijn verschillende plaatsen met de naam Seaton, onder meer:

 Seaton (Cumbria)
 Seaton (Devon), plaats in het graafschap Devon, in Engeland;
 Seaton (East Riding of Yorkshire)
 Seaton (Illinois), plaats in de staat Illinois in de Verenigde Staten.
 Seaton (Rutland)